Суланжі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Орлеана, 15 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 193 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 475,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суланжі на сайті французького Національного інституту географії
 Суланжі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суланжі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суланжі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суланжі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер